ou 9 Lives, qui signifie « Neuf vies » en anglais, peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais du Rescapé, film norvégien d' sorti en 1957 ;
 , film d' sorti en 2002 ;
 , film américain de  sorti en 2005 ;
  est le titre anglophone du film français Ma vie de chat de  sorti en 2016.

Musique

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album Tinnitus Sanctus sorti le .

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 1986 ;
 , premier album du chanteur  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Voir aussi